Новомаксимово — название населённых пунктов:

Россия 
 Новомаксимово — деревня в Белозёрском районе Вологодской области.
 Новомаксимово — хутор в Павловском районе Воронежской области.